Альбрехт, Карл Иванович:
 Альбрехт, Карл Иванович (1789—1859) — военачальник, генерал-лейтенант русской императорской армии, участник Отечественной войны 1812 года.
 Альбрехт, Карл Иванович (1897—1969) — лесовод, советский высокопоставленный функционер, ставший нацистским писателем.
 Альбрехт, Карл-Мартин-Пауль (1851—1894) — немецкий анатом, антрополог, врач, педагог, прозаик.